Белет:

 Белет — в демонологии, один из царей ада.
 Белет — местность на спутнике Сатурна Титане.